Азо́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Азовский переулок — переулок в селе Александровка Азовского района Ростовской области.
 Азовский переулок — переулок в Армавире.
 Азовский переулок — переулок в Артёме Приморского края.
 Азовский переулок — переулок в Волгодонске.
 Азовский переулок — переулок в Грозном.
 Азовский переулок — переулок в Иванове.
 Азовский переулок — переулок в Новосибирске.
 Азовский переулок — переулок в Новошахтинске.
 Азовский переулок — переулок в городе Орске.
 Азовский переулок — переулок в Прокопьевске.
 Азовский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Азовский переулок — переулок в Хабаровске.

Украина 
 Азовский переулок — переулок в Джанкое автономной республики Крым.
 Азовский переулок — переулок в Каменском Днепропетровской области.
 Азовский переулок — переулок в Кропивницком.
 Азовский переулок — переулок в городе Кривой Рог.
 Азовский переулок — переулок в городе Макеевке.
 Азовский переулок — переулок в Одессе.
 Азовский переулок — переулок в Приморске Запорожской области.
 Азовский переулок — переулок в Харькове.
 Азовский переулок — переулок в Херсоне.

См. также 
 Азовская улица
 Азовский проезд
 Азовский тупик — улица в Кропивницком